Arguedas ist 
 ein Ort in Navarra (Spanien), siehe Arguedas (Spanien)

Arguedas ist der Familienname folgender Personen:
 Alcides Arguedas (1879–1946), bolivianischer Schriftsteller
 Antonio Arguedas Mendieta (1928–2000), bolivianischer Politiker
 Humberto Arguedas (* 1937), peruanischer Fußballspieler
 José María Arguedas (1911–1969), peruanischer Schriftsteller